Izquierda Democrática se puede referir a los siguientes partidos políticos:
 Izquierda Democrática (Ecuador)
 Izquierda Democrática (España)
 Izquierda Democrática (Francia)
 Izquierda Democrática (Grecia) o DIMAR por sus siglas griegas.
 Izquierda Democrática (Irlanda)
 Izquierda Democrática (Italia)
 Izquierda Democrática (Venezuela)

También a una caracterización de posiciones políticas y sus líderes. Ver Izquierda Democrática en América Latina.